Bo Bergman kan avse bland annat:

Bo Bergman (författare), 1869-1967
Bo Bergman (språkvetare), född 1938
Bo Bergman (teknikforskare), född 1943
Bo Bergman (psykiater), född 1950